Las siglas SET pueden referirse a:
 Transacción electrónica segura (del inglés, Secure Electronic Transaction), un protocolo que se utiliza para el procesamiento de tarjetas de crédito.
 Transferencia mejorada por semejanza (del inglés, Similarity Enhanced Transfer), una tecnología que permite acelerar la tasa de transferencia de bajada de datos en un redes de archivos compartidos.
 Sony Entertainment Television, un canal de televisión de Sony Entertainment.
 SET en Veo, versión española de Sony Entertainment y canal de ámbito nacional.

SET puede referirse también a:
 El comando de DOS para dar valor a variables de entorno.
 Banda de pop-punk argentina.
 Grupo hacker Saqueadores_Edición_Técnica.

de:SET
en:SET
fr:SET